Гума:
 Гума — одна из семи исторических областей Абхазии.
 Гума — один из абхазских субэтносов.
 Гума — село в Сухумском районе Абхазии.
 Гума — железнодорожная платформа в городской черте Сухума.
 Гума — уезд и посёлок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики.

Персоналии 
 Гума, Василий Иванович (1866—?) — депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Бессарабской губернии.
 Линижер-Гума, Макс (1930—2018) — швейцарский политолог-африканист.

См. также 
 Гумиста
 Гумма
 Ла Гума